Kerckhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Kerckhoff (* 1965), deutsche Journalistin
 Hermann Kerckhoff (1900–1987), deutscher Apotheker und Politiker (CDU)
 Susanne Kerckhoff (1918–1950), deutsche Schriftstellerin
 Steven Kerckhoff (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker

 William G. Kerckhoff (William George Kerckhoff; 1856–1929), US-amerikanischer Geschäftsmann 

Siehe auch:
 Kerckhoffs
 Kerkhoff
 Kerkhof, Familienname